Ceria peut référer à :

Patronyme
 Edmond Ceria, artiste-peintre français.

Acronyme
 CERIA acronyme de : Centre d'Enseignement et de Recherches des Industries Alimentaires et Chimiques

Toponyme
 Le nom de la station CERIA (métro de Bruxelles)

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie d'acronyme